Podehl ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Podehl (1892–1960), deutscher Filmkritiker, Produktionsleiter und Filmdramaturg
 Hans Podehl (1924–1979), deutscher Jazzmusiker und Musikproduzent
 Markus Podehl (* 1978), deutscher Architekt
 Peter Podehl (1922–2010), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor